Андрей Таратухин: Таратухин, Андрей Валентинович (род. 1983) — российский сценарист, кинорежиссёр, прозаик, драматург и шоураннер.
 Таратухин, Андрей Сергеевич (род. 1983) — российский, румынский хоккеист.